Miejscowości w USA:
 Beaverton – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Lamar
 Beaverton – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Gladwin
 Beaverton – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Beaverton (ang. Beaverton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Gladwin